Oh, Kay ! est une comédie musicale de George et Ira Gershwin, créée à Broadway en 1926 ;
Oh, Kay ! est un film muet américain réalisé par Mervyn LeRoy en 1928, adapté de la comédie musicale précédente.